У́лица Елиза́рова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Елизарова — улица в Тюмени.
 Улица Елизарова — улица в  Самаре.
 Улица Елизарова — улица в Сызрани.
 Улица Елизарова — улица в Твери.

Украина 
 Улица Елизарова — прежнее название Холодногорской улицы в Харькове.

См. также 
 Проспект Елизарова
 Улица Елизаровых